Туда:
 туда — в то место, в ту сторону, направление;
 Туда — мужское имя;
 Туда — река в России, правый приток Туриги;
 Туда — село в Шахринавском районе Таджикистана;
 Туда — посёлок в Риштанском районе Ферганской области Узбекистана;
 Туда — населённый пункт в Папском районе Наманганской области Узбекистана.